Église Saint-Briac de Bourbriac (Côtes-d'Armor)
 Église Saint-Briac de Saint-Briac-sur-Mer (Ille-et-Vilaine)